Música
 Dressed to Kill (álbum) – álbum da banda KISS.

Entretenimento
 Dressed to Kill (1946)  – filme dirigido por Roy William Neill.
 Vestida para Matar   – filme de 1980 do diretor Brian de Palma.

Desambiguação